Простір — у філософії, загальна форма буття, що виражає його структурність та взаємодії його елементів.
 В математиці — просторами називають |множини, на яких задані певні відношення, наприклад:
 Векторний простір
 Гаусдорфів простір
 простір елементарних подій
 Топологічний простір
 Гільбертів простір
 У фізиці
 Простір-час
 Фазовий простір
 Простір Фока
 Зовнішній простір; позаземний простір; космос.

Кінематограф 
 «Простір» — американський телесеріал у жанрі космічної опери/науково-військової фантастики на каналі Syfy, заснований на однойменній серії романів Джеймса С. А. Корі.

Література 
 «Простір» — серія науково-фантастичних літературних творів Джеймса С. А. Корі.

Компанії 
 ПРОСТІР (платіжна система) — українська платіжна система (кредитні і дебетові картки).

Див. також 
 Space